Ludwig Redtenbacher